

Sigle 
 Partiya Yekîtiya Demokrat  – Partito dell'Unione Democratica, partito politico curdo siriano

Musica 
 PYD  – singolo di Justin Bieber del 2013